

Meteorologia 
 Sereno – indicazione del grado di nuvolosità

Musica
Sereno – album di Miguel Bosé del 2001

Onomastica
Sereno – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Serena

Persone
Cesare Sereno – calciatore italiano
Costantino Sereno – pittore italiano
Gaudenzio Sereno – calciatore italiano
Paul Sereno – paleontologo statunitense
Sereno – patriarca di Aquileia dal 715 al 726

Pagine correlate
Serena

Altri progetti